Сконьямильо () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Сконьямильо, Виттория (род. 1987) — итальянская актриса.
 Сконьямильо, Карло (род. 1944) — итальянский экономист и политик.